

Botanique 

Les souchets « véritables » font partie du genre végétal Cyperus et de la famille des Cyperaceae. L'une des espèces est le souchet comestible ou amande de terre. Il existe aussi des plantes appelées ainsi dans d'autres genres de Cyperaceae.

Zoologie 
Le terme souchet peut être utilisé pour désigner plusieurs espèces de canard sauvage. Il désigne notamment :
 le Canard souchet (Anas clypeata),
 le Souchet du Cap (Anas smithii),
 le Souchet d'Australie (Anas rhynchotis),
 et le Canard spatule (Anas platalea).

Objet 
Le souchet est un banc de pierre dans une carrière, généralement non exploité.

Patronymes 
 Souchet Jean-Baptiste nom d'une famille chartraine du .